Чиганакский — упразднённый хутор в Верхнедонском районе Ростовской области. Входил в состав Мигулинского сельского поселения. Исключен из учётных данных в 2004 г.

География 
Располагался у восточного берега озера Чиганакское, в 3,5 км к востоку от центра сельского поселения станицы Мигулинской.

Население 
По переписи 1989 г. на хуторе проживал 1 мужчина. По переписи 2002 г. на хуторе отсутствовало постоянное население.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Ростовской области